Das Wort Mutant (aus lateinisch , zu  „[sich ver]ändern, verwandeln“) hat folgende Bedeutungen:

 ein genetisch verändertes Lebewesen, siehe Mutation
 eine Science-Fiction-Serie, siehe Mutant X
 ein US-amerikanischer Science-Fiction-Film aus dem Jahr 1982, siehe Mutant – Das Grauen im All
 eine schwedische Reihe von Pen-&-Paper-Rollenspielen, siehe Mutant (Rollenspiel)
 Mutant 4x4, ehemaliger britischer Automobilhersteller

Siehe auch:

 Aktion Mutante